Iio ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Kazunori Iio (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kazuya Iio (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Ryūtarō Iio (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Iio Sōgi (1421–1502), japanischer buddhistischer Mönch und Renga-Dichter

iiO steht für:
 IiO, New Yorker Musikprojekt